Saint-Hilaire-du-Bois kan syfta på:
 Saint-Hilaire-du-Bois, Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois, Gironde